Docker kan syfta på:

 Docker – en fornsvensk räkneenhet, se Däcker
 Docker (programvara) – en platform as a service
 Docker, Cumbria – en parish i grevskapet Cumbria
 Docker, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Docker Creek – ett vattendrag i Australien
 Docker River Airport – en flygplats i Australien

Se även
 Docker Lake – flera